Welsman ist der Familienname folgender Personen:

 Carol Welsman (* 1960), kanadische Sängerin und Pianistin
 Frank Welsman (1873–1952), kanadischer Komponist und Dirigent 
 John Welsman (* 1955), kanadischer Komponist